Viktor Amadeus II. ( Vittorio Amadeo II, 14. květen 1666 – 31. říjen 1732) byl vévoda savojský (1675–1732, do roku 1684 s matkou jakožto regentkou), král sicilský (1713–1718) a král sardinský (1720–1730).

Život 
Šlo o vynikajícího politika, který obratným lavírováním mezi velmocemi (konkrétně zejména mezi Francií a Habsburky) pozvedl savojskou dynastii ze stavu vévodského do stavu královského. Zúčastnil se válek proti Francii v 90. letech 17. století (devítiletá válka), aby v kritické chvíli zběhl a připojil se k ní. Francie uspěla a on získal nové državy v Itálii. Do válek o dědictví španělské vstoupil na straně Francie, aby v kritické chvíli přeběhl a postavil se na stranu protifrancouzské koalice. Válku i v tomto případě zakončil jako důležitý člen vítězné aliance, a získal tak titul krále Sicílie a rozsáhlé državy v Itálii. To se ovšem nelíbilo rakouským Habsburkům a posléze jej přinutili jim tento titul a některé oblasti postoupit (zejména Sicílii) a spokojit se s titulem krále sardinského. I přes tento nutný ústupek je ale třeba říci, že za panování tohoto muže moc a význam rodu obrovsky vzrostly.

Rodina 
Viktor Amadeus II. byl synem savojského vévody Karla Emanuela II. a Marie Baptisty Savojské. V roce 1684 se oženil s Annou Marií Orleánskou z rodu Bourbon-Orléans. Z jejich manželství vzešlo šest potomků, tři dcery a tři synové, jen tři z nich však se dožili dospělého věku.

 Marie Adelaide (1685–1712), ∞ 1697 Ludvík Bourbonský, dauphin de Viennois, vévoda de Bourgogne; matka francouzského krále Ludvíka XV.
 Marie Anna (1687–1690)
 Marie Luisa Gabriela (1688–1715), ∞ 1701 španělský král Filip V.
 Viktor Amadeus (1699–1715), princ de Piemont
 Karel Emanuel III. (1701–1773), sardinský král
 ∞ 1722 Anna Kristina Sulzbašská, princezna z Piemontu
 ∞ 1724 Polyxena Hesensko-Rotenburská
 ∞ 1737 Alžběta Tereza Lotrinská
 Emmanuel Philibert (*/† 1705), vévoda de Chablais

Tituly a oslovení 
 14. května 1666 – 12. června 1675: Jeho Výsost princ z Piedmontu
 12. června 1675 – červen 1689: Jeho Výsost savojský vévoda
 červen 1689 – 22. září 1713: Jeho Královská Výsost savojský vévoda
 22. září 1713 – 24. srpna 1720: Jeho Veličenstvo sicilský král
 24. srpna 1720 – 3. září 1730: Jeho Veličenstvo sardinský král
 3. září 1730 – 31. října 1732: Jeho Veličenstvo král Viktor Amadeus

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Osobnosti válek o španělské dědictví
Sardinští králové
Sicilští králové
Savojští vévodové
Savojští
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Zemřelí na cévní mozkovou příhodu
Narození v roce 1666
Úmrtí v roce 1732
Muži
Narození 14. května
Úmrtí 31. října
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně